Cerro Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Grande, Hidalgo, 
 Cerro Grande (Chihuahua), 
 Cerro Grande, Veracruz, 
 Cerro Grande, San Luis Potosí, 
 Cerro Grande, Ometepec, 
 Cerro Grande, Pedro Ascencio Alquisiras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar